Bequaert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Joseph Charles Bequaert
 Joseph Charles Corneille Bequaert